

Persone

Luigi Bolis – tenore italiano (1839-1905) 
Luigi Bolis – patriota italiano (1841-1932)